Это список программ-победителей и номинантов на прайм-таймовую премию «Эмми» за лучшую оригинальную главную вступительную музыкальную тему (). В 1980-х и начале 1990-х годов награда была вручена с «возможностью получения одной, более чем одной или не присуждения награды», в результате чего несколько лет подряд оставались номинанты без победителя.

В следующем списке первые названия, отмеченные золотом и жирным шрифтом, являются победителями; Те, кто не отмечен золотом и жирным шрифтом, являются кандидатами. Приведены годы, в которые проводились церемонии:



Победители и номинанты

1980е

1990е

2000е

2010е

2020е

Множественные победители

2 победы

Множественные номинанты

7 номинаций
 

5 номинаций
 

4 номинации
 
 
 Джон Дебни
 Марк Айшем
 

3 номинации
 
 Майкл Данна
 
 Джеймс Ньютон Ховард
 
 Томас Ньюман

2 номинации
 Рейчел Блум
 Стэнли Кларк
 
 Джефф Данна
 Рамин Джавади
 Дэнни Эльфман
 
 Кристофер Клатман
 
 
 
 Джефф Липпенкотт
 Джозеф ЛоДука
 Даниэль Луппи
 
 
 
 Блейк Нили
 
 Адам Шлезингер
 
 Майкл Склофф
 Марк Сноу
 
 Марк Уильямс

Программы с множеством побед
2 победы
 Детектив Монк

Программы с множеством номинаций
2 номинации
 Надежда Чикаго
 Чокнутая бывшая
 
 Детектив Монк

Заметки

Примечания

Тема